Privatarmee steht für:
 die von einem privaten Sicherheits- und Militärunternehmen (Söldnerfirma) zur Verfügung gestellten Söldner oder Kampfeinheiten, siehe Privates Sicherheits- und Militärunternehmen
 bewaffnete Kräfte, die nicht von staatlichen Institutionen geleitet werden, siehe Irreguläre Truppe